Давыдовщина — название нескольких населённых пунктов:
 Давыдовщина — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Давыдовщина — деревня в Крестецком районе Новгородской области.